Сезон 2002/03 стал для «Баварии» 38-м в чемпионате Германии и 103-м со дня основания клуба. После среднего прошлого сезона клуб решил приобрести новых игроков. В команду пришли такие известные игроки, как Михаэль Баллак, Зе Роберто, Себастьян Дайслер; из дубля пришли Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер. С этими новичками клуб стал чемпионом и выиграл Кубок Германии. В Лиге чемпионов клуб выступил плохо, заняв последнее место в 1-м групповом этапе, уступив «Милану», «Депортиво» и «Лансу».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:24.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:2.500.000

Зима 

Прибыль:1.000.000

Общие убытки:24.500.000

Общая прибыль:3.500.000

Разница:21.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки